Het woord volledig heeft verschillende betekenissen:
volledig (logica)
in de wiskunde: sommige soorten wiskundige structuren zijn vatbaar voor standaardtechnieken om ze uit te breiden tot grotere structuren. De term volledig slaat dan meestal op structuren waaraan de uitbreidingstechniek niets nieuws toevoegt.
volledig (topologie), een metrische ruimte waarin alle Cauchyrijen reeds een limiet hebben.
volledig (maattheorie), een maatruimte waarin alle deelverzamelingen van nulverzamelingen reeds meetbaar zijn.
gesloten (algebra) (algebraïsch gesloten), de "volledigheid" van een lichaam (in België: veld) (elk -degraadspolynoom heeft  nulpunten).